Sezon 1983 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty pierwszy sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Aleksiej Grigorjew i drużyna ZSRR, a wśród samochodów wyścigowych Ulli Melkus i drużyna NRD.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1983
1983 w sportach motorowych